trypla (skała)
 trypla (bilard)
 trypla (wyścigi konne)